Појам  може да се односи на:
Емерсон (Манитоба), град у Канади у покрајини Манитоба
Емерсон (Ајова), град у САД у држави Ајова
Емерсон (Џорџија), град у САД у држави Џорџија
Емерсон (фудбалер), бразилски фудбалер